Das Barcelona 1978 war ein Tennisturnier der Damen in Barcelona. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1978 und fand vom 8. bis 15. Oktober 1978 statt.

Einzel

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1978
Tennisturnier in Barcelona